Bernardello ist der Name von:

 Gabriel Bernardello (* 1953), argentinischer Botaniker
 Hernán Bernardello (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Bernardo Gianoncelli genannt Bernardello († vor 1650), italienischer Lautenist und Komponist